Великий шлем (, часто помилково «Великий шолом») — термін, яким описують значні досягнення у декількох видах спорту.

 У тенісі великий шлем включає в себе виграш відкритих чемпіонатів Австралії, Франції, Британії та Сполучених Штатів.

 У гольфі — виграш турнірів Мастерз, Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів, відкритого чемпіонату Британії, чемпіонату професійного туру Америки (ПГА).
 У регбі — виграш однією командою впродовж одного року усіх матчів «Турніру шести націй». Про ґранд слем (великий удар) кажуть також тоді, коли одна із команд південної півкулі виграє всі матчі під час свого турне в Європі.
 У формулі-1 великий шлем (за аналогією з тенісом) — досягнення гонщика, який показав найкращий час кола у кваліфікації і гонці, був серед лідерів у гонці від старту до фінішу і здобув у ній перемогу. Великий удар вважається винятковим досягненням у Формулі-1, хоча за нього не дають ні очок, ні інших нагород.

Термін ґранд слем (великий удар) вживається також:
 У бриджі — успішно виконаний контракт на 13 взяток.
 У бейсболі — хоумран при повних базах — чотири очки за одним ударом.

Походження і питання про правильну вимову 
Походження терміна до кінця не вияснене. В українській мові це запозичення від англійського Grand Slam або французького Grand Chelem, однак Оксфордський словник висловлює тільки припущення про походження терміна в англійській мові попри однозначність перекладу як великий удар і відсутність навіть згадки про шолом чи інший головний убір.

Вперше термін став вживатися при грі в карти: у вісті й бриджі, де означав виграш усіх можливих взяток, відповідно для 13 взяток — ґранд слем, а для 12 — малий слем (). Потім термін запозичили спортивні журналісти, які писали про теніс. Згодом низку великих досягнень у інших видах спорту теж почали називати ґранд слемом (великим ударом).

Поширений український варіант «великий шолом» виник із помилкового перекладу  російським визначенням Большой шлем (через співзвучність «шлем» і «слем»). При передачі цього терміна в українську мову часто використовують російський помилковий переклад і вживають Великий шолом (хоча тут уже немає співзвучності між «слем» і «шолом»). В англійській мові та в іншомовних запозиченнях з англійської означає великий удар, а в переносному значенні — здобуття усіх найпрестижніших титулів у певних видах спорту впродовж одного року.

Теніс
Гольф
Регбі